Альфред Роберт Фостер, более известный как Боб Фостер (; 16 марта 1911, Глостершир, Англия — 22 марта 1982) — британский мотогонщик, чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии Гран-При в классе 350cc (1950).

Биография 
Расцвет карьеры Боба пришелся на тридцатые —сороковые годы прошлого века, когда он выступал в составе различных заводских команд, в частности Velocette, AJS, Levis и New Imperial. Он выиграл много гонок, в том числе одну из самых престижных того времени — Isle of Man TT, а в 1950 году стал чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии Гран-При в классе 350cc, выступая на мотоцикле Velocette MkVIII.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте MotoGP 
 Профиль на официальном сайте Isle of Man TT 

Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 250cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 350cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 500cc